

Film
Sands of Time – cortometraggio del 1915 diretto da Colin Campbell
Sands of Time – cortometraggio del 2006 diretto da Joel Braybrook
Prince of Persia - Le sabbie del tempo (Prince of Persia: The Sands of Time) – lungometraggio del 2010 diretto da Mike Newell

Musica
Sands of Time – album del 2003 del gruppo Born from Pain